Aleksej Paramonov – calciatore sovietico
 Konstantin Paramonov – calciatore russo
 Vadym Paramonov – calciatore ucraino

Pagine correlate 
 Sergej Paramonov